Reinhold Ranftl, né le  à Feldbach, est un footballeur international autrichien qui évolue au poste de défenseur droit à l'Austria Vienne, en prêt du Schalke 04.

Biographie 

Il reçoit sa première sélection en équipe d'Autriche le , contre la Lettonie. L'Autriche s'incline 1-0 dans cette rencontre des éliminatoires de l'Euro 2020.

Il participe à la Ligue Europa avec le club du LASK Linz. Le , il se met en évidence en inscrivant un but en phase de poule contre le PSV Eindhoven. Il progresse en seizièmes puis en huitièmes de finale, en étant éliminé par le club anglais de Manchester United.

Statistiques

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international autrichien
Joueur du SK Sturm Graz
Joueur du TSV Hartberg
Joueur du SC Magna Wiener Neustadt
Joueur du LASK Linz
Joueur du FC Schalke 04
Joueur de l'Austria Vienne
Naissance en janvier 1992
Naissance en Styrie